BFA kan syfta på: 

 BFA – en brittisk organisation 1947–1958 The British Film Academy, se British Academy of Film and Television Arts
 BFA – ett brittiskt litterärt pris, se British Fantasy Award
 BFA – en examen, se Bachelor of Fine Arts
 BFA – ett ukrainskt pris inom mode, se Best Fashion Awards
 BFA – landskod för Burkina Faso
 BFA (fotbollsklubb) − en litauiska fotbollakademi